

Cinema
L'abisso (Afgrunden), cortometraggio di Urban Gad del 1910

Letteratura
L'abisso (Là-bas) – romanzo di Joris Karl Huysmans del 1891
L'abisso (The Deep) – racconto di Isaac Asimov, raccolto nell'antologia Maledetti marziani
L'abisso (Quest for the Well of Souls) – romanzo di Jack L. Chalker del 1978, n. 1337 di Urania
L'abisso (The Sundering) – romanzo di Richard A. Knaak del 2005 ispirato alla serie di videogiochi Warcraft

Musica 
 L'abisso – album dei Diaframma del 2018

Televisione
L'abisso (Abyss) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1
L'abisso (The Chasm) – episodio della quarta stagione de I viaggiatori
L'abisso – dramma televisivo RAI del 1975

Pagine correlate
Abisso
Abyss